Сезон 1960/61 — 51-й сезон в истории венской «Аустрии», а также 50-й сезон подряд, который клуб провёл в высшем дивизионе австрийского футбола. В ходе данного сезона «Аустрия» впервые приняла участие в розыгрыше Кубка обладателей кубков УЕФА.

По итогам сезона клуб в шестой раз в своей истории стал чемпионом Австрии.

Чемпионат Австрии в этом сезоне официально назывался Штатслига.

Чемпионат Австрии

Турнирная таблица

Матчи 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Кубок Австрии 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Кубок обладателей кубков УЕФА 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Кубок Митропы 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Товарищеские матчи

Статистика игроков

Примечания

Ссылки 
Austria Wien Archiv — Saison 1960/61
Чемпионат Австрии 1960/61 на сайте AustriaSoccer.at
Кубок Австрии 1960/61 на сайте AustriaSoccer.at
Кубок обладателей кубков УЕФА 1960/61 на сайте AustriaSoccer.at
Кубок Митропы 1960 на сайте AustriaSoccer.at

1960/1961
Аустрия Вена